Il singolare del torneo di tennis Milan Indoor 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Omar Camporese che ha battuto in finale Goran Ivanišević 3-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Ivan Lendl (primo turno)
 Guy Forget (secondo turno)
 Emilio Sánchez (secondo turno)
 Petr Korda (primo turno)

 Karel Nováček (secondo turno)
 Andre Agassi (primo turno)
 Sergi Bruguera (secondo turno)
 Goran Ivanišević (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Milan Indoor 1992
ATP Tour 1992